Красовицкая — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Красовицкая, Вера Израилевна (1913—1982) — советская певица, заслуженная артистка РСФСР.
 Красовицкая, Тамара Юсуфовна (род. 1946) — российский историк, специалист в области истории российской культуры. См. также